Pont de Crimée peut désigner :
 Pont de Crimée, pont sur le détroit de Kertch entre la Crimée et le kraï de Krasnodar, en Russie ;
 Pont de Crimée (Moscou), pont de Moscou, en Russie ;
 Pont levant de la rue de Crimée, pont levant sur le canal de l’Ourcq, dans le  de Paris, en France.